Detektor (von lat.: detector ‚Entdecker‘, ‚Offenbarer‘) steht für:
 Sensor, ein technisches Bauteil
 einen Gerätetyp für den Radioempfang, siehe Detektorempfänger
 in der Physik einen Strahlungsdetektor oder Teilchendetektor
 den Metalldetektor zum Auffinden von Metallen
 den Lügendetektor zum Messen körperlicher Merkmale bei Befragungen
 den Fledermausdetektor zur Hörbarmachung der Ultraschalllaute von Fledermäusen
 das Schülermagazin der jungen Deutschen Physikalischen Gesellschaft

Siehe auch: